Moreland kan syfta på följande platser:

Australien 

 Moreland (region), Victoria,

USA 

 Moreland, Georgia, ort, Coweta County, 
 Moreland, Idaho, ort, Bingham County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar